Вулиця Некрасова — невелика вулиця в місті Березань, що на Київщині. Розташована в північно-західній частині містечка. Територіально входить до частини міста, що в народі має назву Заріччя. На ній знаходиться 16 приватних трьохквартирних житлових будинків. Через провулок Фермівський має вихід на одну з центральних доріг міста - вулиці Героїв Небесної сотні, яка, в свою чергу, входить до автомобільного шляху територіального значення Т 1018.

Березань